Stockton kan henvise til blandt andet:
 Stockton (Californien) – by i Californien, USA
 Stockton-on-Tees – by i England